De namen Sint-Quintinuskerk of Sint-Kwintenskerk zijn gewijd aan en verwijzen naar de heilige Quintinus of Sint-Kwinten genaamd.

België 
 Sint-Quintinuskerk (Awagne)
 Église Saint-Quentin, Doornik
 Sint-Quintinuskerk (Gelinden)
 Sint-Quintinuskerk (Guigoven)
 Sint-Quintinuskathedraal (Hasselt)
 Sint-Quintinuskerk (Hees)
 Sint-Kwintenskerk (Leuven)
 Sint-Kwintenskerk (Linden)
 Sint-Quintinuskerk (Oostkerke)
 Sint-Quintinuskerk (Quaregnon)
 Sint-Kwintenskerk (Sint-Kwintens-Lennik)
 Sint-Kwintenskerk (Sivry)
 Sint-Quintinuskerk (Wommersom)
 Sint-Quintinuskerk (Zonhoven)

Duitsland 
 Sint-Quintinuskerk (Karbach)
 Sint-Quintinuskerk (Mainz)

Frankrijk 
 Sint-Kwintenskerk (Broksele) te Broksele
 Sint-Kwintenskerk (Marthes) te Marthes
 Sint-Kwintenskerk (Aire-sur-la-Lys) te Saint-Quentin
 Basiliek van Saint-Quentin te Saint-Quentin

Quintinuskerk